Montalbán de Córdoba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montalbán de Córdoba (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Montalbán de Córdoba (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar